Il singolare del torneo di tennis Tennislife Cup 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Tomas Tenconi che ha battuto in finale Lamine Ouahab 66-7, 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Potito Starace (quarti di finale)
 Filippo Volandri (quarti di finale)
 Martín Vassallo Argüello (quarti di finale)
 Flavio Cipolla (primo turno)

 Simon Greul (semifinali)
 Jurij Ščukin (secondo turno)
 Olivier Patience (primo turno)
 Daniel Muñoz de la Nava (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tennislife Cup 2008